Comodo peut renvoyer à :

 , une société spécialisée dans la sécurité informatique.
 Comodo Internet Security, un produit de Comodo incluant Comodo Firewall Pro.
 Un terme musical italien signifiant tempo modéré.